Villa Santa Rosa bezeichnet:

Villa Santa Rosa (Buenos Aires), Ort im Partido Florencio Varela in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Villa Santa Rosa (Córdoba), Ort im Departamento Río Primero in der argentinischen Provinz Córdoba
Villa Santa Rosa (San Juan), Ort im Departamento Veinticinco de Mayo in der argentinischen Provinz San Juan